È stata la prima edizione del torneo.

In finale Mona Barthel e Kristýna Plíšková hanno sconfitto Asia Muhammad e Maria Sanchez col punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (quarti di finale)
  Darija Jurak /  Xenia Knoll (semifinale)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (quarti di finale)
  Natela Dzalamidze /  Veronika Kudermetova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Chicago 2018